Крута́я Гора́ — населённые пункты:

Белоруссия 
 Крутая Гора — деревня в Логойском районе Минская область
 Крутая Гора — деревня в Смолевичском районе Минская область

Россия 
 Крутая Гора — деревня в Нерехтском районе Костромской области
 Крутая Гора — деревня в Приозерском районе Ленинградской области
 Крутая Гора — деревня в Орловском районе Орловской области
 Крутая Гора — посёлок в Ичалковском районе Мордовии

Украина 
 Крутая Гора — село в Славяносербском районе Луганской области